La stagione 2023 dell'European Le Mans Series è la ventesima edizione del campionato organizzato dall'ACO. La stagione avrà inizio il 23 aprile in Catalogna e si concluderà il 22 ottobre a Portimão, per un totale di sei gare.

Calendario

Partecipanti

Classe LMP2 
Tutte le vetture della classe LMP2 utilizzano il motore V428 Gibson GK8 e pneumatici Goodyear. Le iscrizioni alla LMP2 Pro-Am Cup, riservata ai team con un pilota classificato Bronzo nella loro formazione, sono contrassegnate con icone.

Classe LMP3 
Tutte le vetture della classe LMP3 utilizzano il motore Nissan VK56DE 5.6L V8 e pneumatici Michelin.

Note 

 Annotazioni

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

Serie e competizioni motoristiche nel 2023
2023